Сен-Серне́н-сюр-Ранс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Тулузи, 55 км на південь від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 230 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 470,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Сернен-сюр-Ранс на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сернен-сюр-Ранс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сернен-сюр-Ранс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сернен-сюр-Ранс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сернен-сюр-Ранс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон